Breuil kan syfta på:
 Breuil, Marne – en kommun i departementet Marne i regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike
 Breuil, Somme – en kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne i centrala Frankrike
Le Breuil-sur-Couze – en kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne i centrala Frankrike